Антон Александер фон Ауэршперг (; 1806—1876) — немецкий политик и , более известный под псевдонимом Анастасий Грюн ().

Биография 
Граф Антон Александер фон Ауэршперг родился 11 апреля 1806 года в городе Любляне в роду Ауэршперг.

Посвятив несколько лет изучению философии и юриспруденции в Грацском и Венском университетах, Ауэршперг поселился в своих поместьях, уделяя значительную часть своего времени общественной деятельности.

На литературном поприще он дебютировал стихотворным сборником: «Blätter der Liebe» (III т., 1830) и эпической поэмой: «Der letzte Ritter» (III т., 1830 г.) — это цикл песен, написанных размером «Нибелунгов», в которых описывается жизнь императора Максимилиана I. 

Польская революция дала новое направление его поэзии — он сделался политическим поэтом и в своих стихотворениях смело и неутомимо боролся с политикой Меттерниха. Громадное впечатление произвели его «Spaziergänge ein. wiener Poeten» (Гамбург, 1831), появившиеся без имени автора и отличающиеся столько же свободомыслием и юмором, сколько и изяществом формы.

Состоя членом Рейхсрата, он горячо отстаивал единство империи против так называемых исторических прав феодалов. Назначенный пожизненным членом палаты господ, он твердо стоял на страже либеральных принципов. В возникших в то время спорах о церковном управлении, он был самым выдающимся поборником реформы и 10 лет кряду возобновлял свои нападки на конкордат.

Анастасий Грюн скончался 12 сентября 1876 года в городе Грац.

Библиография 

 «Blätter der Liebe» (III тома, 1830)
 «Der letzte Ritter»
 «Spaziergänge ein. wiener Poeten» (Гамбург, 1831),
 «Schutt» (Лейпциг, 1835) и «Gedichte» (Лейпциг,1837).
 «Die Nibelungen im Frack» (Лейпциг, 11843)
 «Pfaff von. Kahlenberg» (Лейпциг, 1850; ср. Бормана, «An. Gr ün und sein Pfa ff v. Rahlenberg», Лейпциг, 1877)
 «Robin Hood» (Штутгарт, 1864).

После его смерти вышли:

 «In der Veranda. Eine dichteгische Nachlese» (Берлин, 1876 г.),
 «Gesammelte Werke» Берлин, 1877—57)
 «An. Gr ün verschollenes und ve rgilbtes aus dessen Leben und Wirken» (Лейпциг, 1879).

Переводы на русский язык 
 Золотое сечение. М.: Радуга, 1988. С. 122-127, 693.

Примечания

Литература 

 Радикса, «An Grün und seine Heimat. Festschrift zum 70 jährigen Jubiläum des Dichters» (Штутгарт, 1876);
 Шацмайер, «Anton Graf v. A., sein Leben und Dichten» (2 изд., 1872).
 А. Шлоссар. Anastasius Grüns sämtliche Werke in zehn Bänden. (Leipzig 1906).

Ссылки 
 

Антон Александер
Выпускники Венского университета
Немецкие поэты
Политики по алфавиту
Политики Германии
Политики XIX века
Депутаты Франкфуртского национального собрания
Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии
Похороненные в Словении